Сла́вен За́мбата (; 24 сентября 1940, Синь — 29 октября 2020) — югославский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал за загребское «Динамо» и сборную Югославии.

Биография 
Славен Замбата начинал карьеру футболиста в клубе «Юнак» из своего родного города Синь. В 1959 году, в возрасте 18 лет, он перешёл в загребское «Динамо». В сильнейшей хорватской команде Замбата играл до 1969 года, проведя за это время 393 матча и забив 267 голов (93 из них в рамках чемпионата Югославии). В составе «Динамо» он стал четырёхкратным обладателем Кубка Югославии (в 1960, 1963, 1965 и 1969 годах), а также был капитаном команды в триумфальном для неё розыгрыше Кубка ярмарок 1966/1967, где забил шесть голов. Кроме того, нападающий «Динамо» дважды становился финалистом Кубка Югославии (в 1964 и 1966 годах) и Кубка Ярмарок в 1963 году. После ухода из «Динамо» в 1969 году Замбата провёл несколько сезонов за бельгийские клубы «Варегем» и «Кроссинг Элевейт», после чего вновь отыграл в составе загребцев короткий период в 1972 году. В следующем году хорват завершил свою карьеру футболиста после нескольких серьёзных травм (перед самым уходом была произведена операция над его обоими менисками).

По состоянию на 2018 год Замбата занимал восьмую строчку в списке лучших бомбардиров загребского "Динамо за всю его историю и является одним из двух футболистов, отметившихся хет-триком в финалах Кубка Югославии. Замбата сделал это 26 мая 1963 года, в поединке против сплитского «Хайдука». Несмотря на то, что «Динамо», когда за него играл Замбата, ни разу не выигрывало чемпионат Югославии, оно пять раз становилось вторым в первенстве (в 1960, 1963, 1966, 1967 и 1969 годах), и этот период считается одним из лучших в истории клуба.

Замбата провёл за молодёжную сборную Югославии два матча и забил два гола. 16 сентября 1962 года он дебютировал за сборную Югославии, в товарищеской игре с командой ГДР в Лейпциге. Всего за национальную сборную Замбата провёл 31 матч и отметился 21 голами. Он был капитаном югославской футбольной команды на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио. Матч против испанцев 27 октября 1968 года в Белграде стал последним за Югославию для 28-летнего нападающего.

Достижения 
 «Динамо» (Загреб)
 Обладатель Кубка Югославии (4): 1959/60, 1962/63, 1964/65, 1968/69
 Обладатель Кубка ярмарок: 1966/67

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Славен Замбата  на Reprezentacija.rs 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ФК «Юнак» Синь